Tabina ima više značenja:
 Tabina (Padova)
 Tabina (Venecija)